Carmen Ionesco – atleta
 Eugène Ionesco – drammaturgo
 Eva Ionesco – attrice
 Irina Ionesco – fotografa

Pagine correlate
Ionescu